Cedeño oder Cedeno ist der Familienname folgender Personen:

 Eligio Cedeño (* 1964), venezolanischer Bankier
 Frank Cedeno (* 1958), philippinischer Boxer
 Fredy Cedeño (* 1981), venezolanischer Volleyballspieler
 Jonathan Cedeño (* 1995), panamaischer Speerwerfer
 José Dimas Cedeño Delgado (* 1933), Alterzbischof von Panama
 Lumidee Cedeño (* 1984), US-amerikanische R&B-Musikerin, lateinamerikanischer Abstammung, siehe Lumidee
 Matt Cedeño (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Renata Cedeño, venezolanische Komponistin